Крма може бити:

 Крма (сазвежђе)
 Крма (управљач)
 Крма (брод) - задња страна брода
 Крма (храна) - храна за стоку